Dirlewanger ist der Name

 von Oskar Dirlewanger (1895–1945), deutscher Offizier der Waffen-SS und Kommandeur der SS-Sondereinheit Dirlewanger
 der SS-Sondereinheit Dirlewanger
 der rechtsextremen Band SKD (Band) (für „Sonderkommando Dirlewanger“)